Miroslav Dvořák může být:
 Miroslav Dvořák (lední hokejista) (1951–2008), československý lední hokejista
 Miroslav Dvořák (fotbalista) (* 1963), československý fotbalista
 Miroslav Dvořák (manažer) (* 1970), český manažer a ředitel Českého Aeroholdingu
 Miroslav Dvořák (herec) (* 1975), český herec
 Miroslav Dvořák (sdruženář) (* 1987), český sdruženář